Mandalgobi (; auch Mandalgov oder Mandalgovi) ist eine Stadt in der Mongolei. Sie ist mit etwa 10.000 Einwohnern die Hauptstadt der Provinz Dund-Gobi. Die Stadt liegt etwa 300 km südlich der Hauptstadt Ulaanbaatar.

Sehenswürdigkeiten 
 In Mandalgobi lohnt das Aimagmuseum einen Besuch, das aus zwei Abteilungen besteht. Im ethnologischen Teil werden u. a. alte Rollgemälde (Thankas) ausgestellt, im naturgeschichtlichen Teil ausgestopfte Tiere.
 In der Stadt ist das von zurzeit 30 Mönchen bewohnte Kloster Dashgimpeliin Khiid ebenfalls einen Besuch wert. Es wurde 1937  wie fast alle der 53 Tempel und Klöster des Aimags zerstört und 1991 wieder eröffnet.
 Der im 10. Jahrhundert gegründete Tempel Süm Khökh Burd, 65 km nordwestlich von Mandalgobi an dem See Sangiin Dalai Nuur gelegen. Er besteht aus Steinen, die nur in 300 km Entfernung zu finden sind. Heute ist er eine Ruine.
 Das Felsengebirge Baga Gazryn Chuluu mit Felsmalereien und Höhlen liegt etwa 80 km nordnordwestlich der Stadt.

Klimatabelle

Verkehr 

Mandalgobi ist über asphaltierte Straßen mit Ulaanbaatar in Richtung Norden und mit Dalandsadgad in Richtung Süden verbunden.

Südlich der Stadt befindet sich der Flughafen Mandalgobi (IATA-Code MXV).

Einzelnachweise 

Ort in der Mongolei
Dund-Gobi-Aimag